Я́ков Арка́дьевич Мельку́мов (Акоп Аракелович [Аракелян] Мелкумов (Мелкумянц); , с. Херхан, Елизаветпольская губерния — 3 июля 1962, Москва) — советский военачальник, комдив (1935). Участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России. Особо отличился в боях с басмачами на Туркестанском фронте.

Биография

В Царской России 
Из семьи рабочих. По профессии его отец был каменщиком. В 1890 году семья его родителей, с детьми, переехала в Ашхабад, где Яков выучил туркменский язык и обучился верховой езде. В 1906 году окончил 6 классов гимназии в Ашхабаде. В 1907 году призван в Русскую императорскую армию и направлен обучаться в Николаевское кавалерийское училище и выпущен в кадровую армию; штабс-ротмистр.

В Первую мировую войну командовал пулемётным расчётом в 4-й кавалерийской дивизии 6-го Армейского корпуса.

После революции 1917 
С 1918 года — член РКП(б). В январе участвовал в подавлении мятежа генерала Каледина. Будучи в рядах первых «красных отрядов» Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с первых дней участвовал в боях: с апреля 1918 — помощник начальника кавалерийского отряда; в начале июля участвовал в ликвидации Левоэсеровского мятежа в Москве.

С октября 1918 года — командир 1-го Московского кавалерийского полка в составе 12-й дивизии 8-й армии РККА. Принимал участие в боях на Воронежском участке Южного фронта с армией Деникина.

Служба в Средней Азии 
С октября 1919 года — командир Сводной кавалерийской бригады 8-й армии.

С января 1920 года — командир 1-й кавбригады 1-й Туркестанской кавалерийской дивизии, Туркестанского фронта.

27 апреля — 9 мая — начальник штаба 1-й Туркестанской кавалерийской дивизии.

29 августа—2 сентября кавбригада Мелькумова принимала участие в Бухарской операции по свержению Бухарского эмира Сейид Алим-хана.

С сентября 1920 — командир 2-й кавбригады, 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии.

В феврале 1921 года участвовал в разгроме Сейид Алим-хана у г. Байсуна и взятии городов Денау, Юрчи, Сары-Ассия, Каратаг, Гиссар и Дюшамбе.

С августа — ВРИД начальника 1-й Туркестанской кавдивизии.

В начале 1922 года по согласованию с командующим Особым фронтом Восточной Бухары Н. Е. Какуриным участвовал в секретной операции по уничтожению мародёров из отряда анархистов около Душанбе совместно с отрядами повстанцев Энвера-паши и Фузайл Максуда. Сталин и Троцкий потребовали сместить Мелькумова с должности комбрига и предать военному суду за сотрудничество с басмачами. Но по личному ходатайству В. И. Ленина, который высоко ценил полезную инициативу, Мелькумов был награждён своим первым орденом Красного Знамени.

В июне 1922 года, во время наступления Красной армии против Энвер-паши, командовал 2-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригадой. Несмотря на значительное численное превосходство басмаческих отрядов Энвер-паши и Давлатманд-бия, последние были разгромлены частями Красной армии. По словам Мелькумова, он лично зарубил Энвер-пашу, однако существуют и другие версии гибели последнего.

В 1924 году окончил Высшие академические курсы.

В 1924—1926 годах командовал 8-й отдельной Туркестанской кавбригадой. Затем по поручению Военно-революционного Совета сформировал Туркестанскую национальную кавалерийскую бригаду и вступил в её командование.

В 1926—1931 годах в должности комдива участвовал в разгроме басмачей на территории Туркмении и Таджикистана. В частности в сентябре 1931 года участвовал в мощной комбинированной операции частей РККА, ОГПУ, пограничных войск, курсантов Ташкентского военного училища, бойцов добровольческих отрядов по ликвидации банд на территории Туркмении и Хорезма под общим руководство командующего САВО П. Е. Дыбенко. В результате операции в Каракумах сдалось добровольно, было взято в плен, убито и ранено 3287 басмачей.

20 июня 1930 года части сводной кавалерийской бригады САВО под командованием Мелькумова, по согласованию с афганским правительством, вторглись на территорию Афганистана для нанесения ударов по базам басмачей.

В 1934 году окончил военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1934—1937 годах — помощник командующего войсками Среднеазиатского военного округа.

Арест и реабилитация 

15 или 27 ноября 1937 года Мелькумов был арестован по обвинению в участии в «Военно-фашистском заговоре в РККА». Военным трибуналом Среднеазиатского военного округа 5 апреля 1940 года по обвинению в принадлежности к антисоветской националистической организации приговорён к расстрелу. По апелляции подсудимого Военная коллегия Верховного суда СССР 12 июня 1940 года заменила высшую меру наказания на 15 лет заключения в ИТЛ с конфискацией имущества. Отбывал срок заключения в разных местах ГУЛага на Колыме.

В мае 1954 года был освобождён. Постановлением пленума Верховного суда СССР от 20 мая 1955 года был реабилитирован. Ему возвратили все награды. В июне 1955 года уволен из Советской Армии в отставку в звании комдив.

Проживал в Москве. Опубликовал книгу воспоминаний «Туркестанцы», в которой обстоятельно освещалась борьба с басмачами в Средней Азии.

Скончался 3 июля 1962 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (8 участок, 16 ряд).

Награды 
 Орден Красного Знамени (Приказ РВСР № 159: 1922 г.)
 2-й Орден Красного Знамени (Приказ РВСР № 82: 1924 г. — Вторичное награждение)
 Орден Красного Полумесяца I степени Бухарской НСР (Приказ РВСР № 223: 1925)
 Орден Трудового Красного Знамени Туркменской ССР (1929)
 Именное оружие от Реввоенсовета СССР

Сочинения

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Таджикская советская энциклопедия. Т. 4. — 1983. — С. 330.
 Севрюгов А. В боях с басмачами (К 80-летию со дня рождения комдива А. Я. Мелькумова) // Военно-исторический журнал. — 1965. — № 12. — С. 118—119.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Члены КПСС
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Военачальники, репрессированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Кавалеры ордена Трудового  Красного Знамени Туркменской ССР
Награждённые именным оружием (СССР)
Реабилитированные в СССР